Valluércanes kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valluércanes (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Valluércanes (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar